Il singolare del torneo di tennis Hampton Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Clark Graebner 7-5, 6-4, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hampton Open 1971